Isser est un prénom juif, par exemple Isser Harel, Isser Bééri mais aussi :

Patronymie
Plusieurs bobeurs et lugeurs autrichiens de la même famille :
 Franz Isser (* 1932)
 Fritz Isser
 Heinrich Isser (* 1928)
 Josef Isser (* 1926)
 Maria Isser (1929–2011)
 Paul Isser (* 1928)

Toponymie
 Isser, une rivière d'Algérie.
 La commune d'Isser, en Algérie.

Prénom israélien